Monsey steht für:
 Monsey (Benin), Arrondissement im Departement Alibori, Benin
 Monsey (Vereinigte Staaten), nicht selbst verwaltete Siedlung im Bundesstaat New York

Monsey ist der Familienname folgender Personen:
 Messenger Monsey (1694–1788), englischer Arzt und Humorist